Pru ou PRU peut désigner :
 Pru: un des 22 districts de la région de Brong Ahafo du Ghana.
 Pru: prix de revient unitaire, une notion en bourse et en fiscalité.
 Parti Roumanie unie